Cedillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cedillo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Cedillo (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar